Received Pronunciation, een uitspraakvariant van het Engels in Groot-Brittannië
 Regina Pacisinstituut (Brussel), een Nederlandstalige school in Brussel
 Republika ng Pilipinas, landcode van de Filipijnen, op motorvoertuigen
 Recidiverende polychondritis, een auto-immuunziekte
 Retinitis pigmentosa, een oogziekte
 Runderpest, een dierziekte